Branton bezeichnet:

mehrere Orte in England: 
 Branton (Northumberland)
 Branton (South Yorkshire)

Weiteres:
 Branton (Familienname), englischer Familienname

Siehe auch:
 Brandon